Фищук — фамилия.
 Фищук, Александр Георгиевич (род. 1958) — украинский политик, председатель Черновицкой облгосадминистрации (с 2015 года).
 Фищук, Василий Максимович (1921—1991) — Герой Советского Союза.